Xenos steht für:

 Xenos, deutsches Programm zur Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
 Xenos (Computerspiel), Computerspiel von Tandy Corporation aus dem Jahr 1982
 Xenos (Gattung), Insektengattung
 Xenos (Handelskette), niederländische Handelskette
 Xenos Verlagsgesellschaft, deutscher Verlag
 Xenos, ein Grafikprozessor, siehe Xbox 360#Grafikprozessor